Катанья (, ):
 Катанья (род. 1972) — испанский футболист бразильского происхождения.
 Катанья, Ньютон (род. 1983) — зимбабвийский футболист, полузащитник.

См. также 
 Катания
 Катаньо